Das Swiss Indoors 1977 waren ein ATP-Tennis-Teppichplatzturnier für Herren in Basel. Es fand vom 25. bis 30. Oktober 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
  auf der Website der ITF

Tennisturnier in Basel